Nicula se poate referi la:

 Nicula, sat în județul Cluj, România
 Mănăstirea Nicula

Nume de familie 
 Vasile Cosmin Nicula, politician român, membru al Parlamentului României

Vezi și 
 Necula (nume de familie)
 Nicolae (nume)